Stanisław Adamczewski – polski historyk literatury
 Stanisław Adamczewski – warszawski architekt
 Stanisław Franciszek Adamczewski – polski entomolog